nietoperz – przedstawiciel nietoperzy
 Nietoperz – pas skał na Mięguszowieckim Szczycie w Tatrach Polskich